Gutenbergstraße steht für:

 Gutenbergstraße (Weißenfels)
 Gutenbergstraße (Weimar)